Oršić ist der Familienname folgender Personen:

 Krsto II. Oršić (1718–1782), kroatischer Adliger, Politiker und Militär
 Mislav Oršić (* 1992), kroatischer Fußballspieler

Oršić steht für:
 Oršić (Adelsgeschlecht), ein kroatisches Adelsgeschlecht